Балабан може бити:

 Дарко Балабан, српски кошаркаш
 Балабан, насељено место у граду Приштини, на Косову и Метохији
 Балабан (инструмент)